Михаил Соболевский:
 Соболевский, Михаил Викторович (1912—2004) — советский учёный-химик, Герой Социалистического Труда.
 Соболевский, Михаил Яковлевич (1883—1930) — русский офицер, Георгиевский кавалер.